6 Hours of Silverstone 2016 – 6-godzinny wyścig samochodowy na torze Silverstone Circuit w Wielkiej Brytanii. Odbył się w dniach 15–17 kwietnia 2016 i był częścią World Endurance Championship.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Bibliografia 

 4 Hours of Red Bull Ring ELMS report (now with photos) (ang.) [dostęp: 14-08-2018]
 6 Hours of Silverstone (ang.) [dostęp: 14-08-2018]
  (ang.) [dostęp: 14-08-2018]

6 Hours of Silverstone
2016 w sportach motorowych
2016 w Wielkiej Brytanii